Vítor Hugo Costa Ferreira (Trofa, 27 de Fevereiro de 1986) é um futebolista português, que joga actualmente na Associação Desportiva de Fafe.

Naturais da Trofa
Futebolistas de Portugal